Wettlauf mit dem Tod beschreibt:

 den Titel eines britischen Films im Fernsehen der früheren DDR, siehe Die 39 Stufen (1978)
 eine US-amerikanische Fernsehserie, siehe Wettlauf mit dem Tod (Fernsehserie)
 ein kanadisches Filmdrama (im Original: The Snow Walker), siehe The Snow Walker – Wettlauf mit dem Tod
 deutscher Fernsehfilm von Bernd Böhlich (1996), siehe Natascha – Wettlauf mit dem Tod